Didiscus sarasinorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Warburg och H.Wolff. Didiscus sarasinorum ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sarasinorum